Le Sonnet 43 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : When moſt I winke then doe mine eyes beſt ſee,
For all the day they view things vnreſpected,
But when I ſleepe,in dreames they looke on thee,
And darkely bright,are bright in darke directed.
Then thou whoſe ſhaddow ſhaddowes doth make bright,
How would thy ſhadowes forme,forme happy ſhow,
To the cleere day with thy much cleerer light,
When to vn-ſeeing eyes thy ſhade ſhines ſo?
How would (I ſay )mine eyes be bleſſed made,
By looking on thee in the liuing day ?
When in dead night their faire imperfect ſhade,
Through heauy ſleepe on ſightleſſe eyes doth ſtay?
  All dayes are nights to ſee till I ſee thee,
  And nights bright daies when dreams do ſhew thee me.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

043